Die Handball-DDR-Oberliga der Männer in der Saison 1960/61 wurde sowohl in der Halle als auch auf dem Feld ausgetragen. Wie in den vorangegangenen Spielzeiten fanden zunächst Punktspielrunden in den Hallen- und Feldoberligen mit je 16 Mannschaften statt, aufgeteilt jeweils in zwei Staffeln. Die jeweiligen Staffelsieger bestritten die Endspiele, bei denen im Hallenhandball der SC DHfK Leipzig seinen Vorjahrestitel verteidigen konnte, während auf dem Feld der SC Dynamo Berlin die Meisterschaft gewann.

Hallenhandball

Punktspiele

Endspiel (Halle) 
SC DHfK Leipzig – BSG Lokomotive Magdeburg Südost 14:12 (8:6)

(18. Februar 1961)

Die BSG Lok Magdeburg Südost trat als krasser Außenseiter gegen den Titelverteidiger SC DHfK an, lieferte aber einen spannenden Kampf. Zwar führten die Leipziger schnell mit 3:0, wurden danach aber zu selbstsicher, und nach 20 Minuten stand es überraschend 5:5. Danach entwickelte sich die Partie zu einem reinen Kampfspiel, und Paul Tiedemann sorgte mit drei technisch brillanten Toren wieder für einen Vorsprung zugunsten der Leipziger. Zur Halbzeit führte die DHfK denkbar knapp mit 8:6. Die zweite Halbzeit verlief weiter dramatisch. Trotz einer fünfminütigen Herausstellung des Magdeburgers Kurt Schwenk erreichte dessen Mannschaft erneut den Ausgleich zum 9:9. Zwölf Minuten vor Spielende lagen die Magdeburger sensationell mit 12:10 in Front. In Zugzwang geraten setzten die DHfK-Spieler nun voll auf Kampf und holten Tor um Tor auf. Sekunden vor dem Schlusspfiff machte Paul Tiedemann mit dem 14:12 den Sieg für den SC DHfK perfekt.

Feldhandball

Punktspiele

Endspiel (Feld) 
SC Dynamo Berlin – SC Lok Leipzig 16:12 (8:5)

Das Finale hatte einen langatmigen Start, erst in der neunten Minute erzielte der Dynamo-Kapitän Rudi Hirsch per Strafwurf das 1:0. Zunächst dominierten die sicher stehenden Deckungsreihen, die mit dem risikolosen Agieren der Stürmer leichtes Spiel hatten. Erst als für Minuten die Konzentration in der Leipziger Abwehr nachließ, konnte der SC Dynamo bis zur 15. Minute mit 4:1 davonziehen. Für Leipzigs Spieler kam Pech hinzu, zwei Treffer wurden aberkannt, Zander verzog freistehend. Obwohl zu diesem Zeitpunkt technisch und taktisch unterlegen, nahmen die Lok-Spieler den Kampf auf und konnten bis zur 26. Minute auf 5:7 verkürzen und hielten bis zum Halbzeitpfiff den Rückstand mit 5:8 in erträglichen Grenzen. In der zweiten Spielhälfte schwang sich Rudi Hirsch in den Berliner Reihen zum entscheidenden Spieler auf. Er wurde zum souveränen Regisseur, verteilte die Bälle und wechselte ständig seine Schusspositionen. Mit seinen ersten drei Toren nach Wiederanpfiff zog der SC Dynamo mit 11:5 davon. Im weiteren Spielverlauf beeinflussten beide Türhüter das Geschehen. Während der als vermeintlicher Schwachpunkt angesehene Dynamotorwart Ott die Leipziger Stürmer zur Verzweiflung brachte, sah sein Gegenüber Weide bei Würfen von Naumann, Hirsch und Meißner schlecht aus. Als zehn Minute vor Schluss der SC Dynamo das 14:8 erzielte, war die Entscheidung bereits gefallen, Kulawig setzte mit seinem Tor zum 16:12 den Schlusspunkt.

Siehe auch 
 Handball-DDR-Meisterschaft (Frauen) 1960/61

Literatur 
 
 Deutsches Sportecho, Tagesausgaben 1961

1960
Handballsaison 1960/61